Vinö kan syfta på:

Vinö, Misterhult – en ö i Misterhults skärgård, Sevede
Vinö (herrgård) - en herrgård i Lofta socken, Tjust
HMS Vinö (M65) – en minsvepare
Vinö (fiskebåt) - däckad klinkbyggd skötbåt byggd på bröderna Kellgrens båtbyggeri på Vinö. K-märkt av Statens Maritima Museer.

Se även
Vinön – en ö i Hjälmaren
Vinökalv – en ö i Tjusts skärgård, belägen utanför halvön Vinö i Västerviks kommun.